Römeling ist der Name folgender Personen:

 Anton Christian Römeling (1675–1752), deutscher lutherischer Theologe
 Patroklus Römeling (um 1481–1571), deutscher lutherischer Theologe 

Siehe auch:
 Römling